Бу́йлово — село в Рамешковском районе Тверской области России. Относится к сельскому поселению Алёшино.

География 
Расположено на автодороге «Ильино—Буйлово—Киверичи», от районного центра Рамешки 24 км, рядом деревня Алёшино, центр сельского поселения.

История 
История Буйловского погоста начинается в 1721 году, когда крестьяне окрестных деревень, тверские карелы, на деревенском сходе решили построить свою церковь на пустоши Двоепрудная (Буйлово). Деревянный храм был построен в 1728 году. В 1738 году он был освящен в честь Георгия Победоносца. Со временем здание церкви сильно обветшало, и в 1792 году на общем приходском сходе было решено возвести в Буйлове каменный храм, после чего и началось строительство новой церкви, законченное в 1810 году. В этом же году разобрали старую деревянную церковь, а иконостас и образа перенесли в каменный храм. В 1865 году, после окончания работ по строительству центрального придела, посвященного Богоявлению Господня, храм освящен как Богоявленский.

В 1859 году погост Буйлово Бежецкого уезда Тверской губернии, имеет 7 дворов, 31 житель. В 1887 году погост Буйлово Алёшинской волости имел 9 жилых и 36 нежилых построек, население — лица духовного звания и обслуга.

В 1914 году в приходе Богоявленской церкви погоста Буйлово 22 деревни: Алёшино, Заручье, Васильки, Прудиха, Мерлуга, Залесье, Курьяново, Устюги, Чубариха, Иовлево, Поречье, Манушкино, Перегородка, Лаврово, Ворохобино, Кресты, Паниха, Б.Горка, Бережок, Железово, Белкино, Старо-Понизовье с населением 5953 жителя (2806 мужчин, 3147 женщин, все карелы). В 1916 году в Буйлове проживали 68 человек, 57 из них духовного звания.

В 1936 году в деревне Буйлово Алёшинского сельсовета Рамешковского района Калининской области 35 хозяйств, 168 жителей. Службы в церкви прекратились, здание использовалось как колхозный склад, дома у причта были конфискованы и отданы крестьянам в пользование. Но Буйлово продолжало быть центром округи, здесь почта, несколько магазинов, трактир (столовая). Не обойтись и без кладбища рядом с церковью.
Вновь открыт храм Богоявления в 1992 году. Здание нуждается в ремонте и реставрации, жители окрестных деревень по мере сил и возможностей помогают в ремонте храма.

В 2001 году в селе 3 дома, в них постоянно проживали 13 человек, 3 дома — собственность дачников.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 Православные Храмы Тверской Земли
 Православный приход Богоявленского храма Тверской области

Населённые пункты Рамешковского района